Samuel Hinds peut faire référence à :
 Sam Hinds, homme politique guyanien (1943-) ;
 Samuel S. Hinds, acteur américain (1875-1948).